Идову:
  (род. 1996) — нигерийский футболист.
 Идову, Брайан (род. 1992) — российский и нигерийский футболист.
  (род. 1972) — британская легкоатлетка.
  (род. 1990) — конголезский игрок в настольный теннис.
 Идову, Филлипс (род. 1978) — британский легкоатлет.